Bağcılar (district), district van Istanboel, Turkije
  Bağcılar (Kulp), plaats in het district Kulp, Turkije